Феррі може стосуватися:

Прізвище 

Прізвище у низці мов світу. Відомі носії:
 Антоніо Феррі (; 1912—1975) — італійський фізик, винахідник надзвукової аеродинамічної труби.
 Б'єрн Феррі (; 1978) — шведський біатлоніст, олімпійський чемпіон, чемпіон світу.
 Браян Феррі (; 1945) — британський музикант, лідер гурту Roxy Music.
 Габріель Феррі (; 1809—1852) — французький письменник.
 Девід Феррі (; 1951) — канадійський актор.
 Джакомо Феррі (,  1959) — італійський футболіст і футбольний тренер.
 Енріко Феррі (; 1856-1929) — італійський криміналіст, правознавець і соціолог.
 Жуль Феррі (; 1832—1893) — відомий французький політичний і громадський діяч.
 Ріккардо Феррі (; 1963) — італійський футболіст, захисник.

Географічні назви 

 Феррі — округ (графство) у штаті Вашингтон, США.

Інше 
 13326 Феррі — астероїд головного поясу.